Superasteride so pripadniki velikega klada (monofiletske skupine) kritosemenk, kamor spada več kot 122 000 vrst. Klad se v skladu s sistemom APG IV deli na 20 redov, ki skupaj zajemajo približno 146 družin. Ime superasteride je izpeljanka znanstvenega imena Asteridae, ki se je pogosto dojemalo na ravni podrazreda. Samo ime je neformalno in nima pripisane taksonomske kategorije, ki bi jo potrdila ICBN.

Sorodstveni odnosi 
Asteride in redovi Berberidopsidales, Santalales (lanikovci) ter Caryophyllales (klinčkovci) skupaj tvorijo klad superasterid. Ta skupina je ena izmed treh, ki gradijo Pentapetalae (osrednje prave dvokaličnice brez reda Gunnerales), medtem ko sta drugi dve red Dilleniales in superrozide (Saxifragales ali kamnokrečevci in rozide).

Filogenija 
Spodnji kladogram prikazuje klad superasterid in temelji na podatkih Skupine za filogenijo kritosemenk (Angiosperm Phylogeny Group ali APG).

Sklici

Zunanje povezave 

 

Prave dvokaličnice